Le terme '''rétroprojecteur désigne trois types d'appareils :

 un rétroprojecteur vidéo type de téléviseur nommé en anglais « rear-projection television » (télévision à rétro-projection) disposant d'un grand écran et intégrant un vidéoprojecteur, un système optique de rétroprojection vidéo et d'optiques ou miroirs. Ces appareils apparus dès les années 1930 et largement commercialisés à partir des années 1980 sont progressivement abandonnés, principalement au profit des téléviseurs à écran plat de grande taille à partir des années 1990;

 l'épiscope signifiant « Qui regarde dessus » est un dispositif optique qui permet de projeter des images opaques, des livres ou des petits objets par exemple sur un écran ou une surface murale blanche ;

 le diascope signifiant « Qui regarde à travers », comme les diapositives). Par opposition au précédent type, ce dispositif nécessite de projeter des documents réalisés sur supports transparents.